Red XIII es un personaje ficticio del videojuego Final Fantasy VII.

Biografía

Su verdadero nombre es Nanaki y nació en Cañón Cosmo, es un animal de apariencia felina, aunque a veces muestra comportamientos de canino como sería aullar; su arma es un pin o tocado, aunque en realidad ataca con sus garras y colmillos.
Su nombre clave Red XIII, se origina de su pelaje rojo y el tatuaje del número 13 romano que su captor, el profesor Hojo, tatuó en su pata delantera izquierda.
Cabe mencionar que aun con su aspecto animal, pertenece a una raza evolucionada la cual maneja el lenguaje humano.
Otros rasgos característicos son la punta de su cola, la cual termina con una llama de fuego, y que a veces mueve sin darse cuenta, y el hecho que está tuerto de su ojo derecho.

Red XIII se une al grupo de Cloud cuando estos están salvando a Aeris en el edificio Shin-Ra.
Cuando el grupo visita Cañón Cosmo estos conocen a Bugenhagen, al que Red XIII llama su abuelo. Aquí también Nanaki descubre la verdad sobre su padre Seto, que peleó contra la tribu Gi cuando estos atacaron la aldea mediante un pasadizo secreto. Por desgracia, Seto no pudo vencer a todos sus enemigos y quedó convertido en piedra por culpa de unas flechas envenenadas. Seto nunca fue un cobarde y huyó abandonando a su pueblo como Nanaki creía anteriormente.
Al saber esto, Red XIII decide continuar su viaje con Cloud ya que antes de esto, Nanaki tenía la idea de quedarse protegiendo su aldea, por la falsa idea de que su padre no lo había hecho.
Y así continua la travesía con el grupo, probando, aun a pesar de su apariencia, ser un valioso aliado y amigo.

Sin duda, es uno de los personajes más regulares del juego. Tiene bastante poder mágico, mucha vida y es de los más rápidos. Sus límites son muy variados. Los hay de ataque normal, de apoyo al grupo e incluso uno que absorbe vida y magia.

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーVIIの登場人物#レッドXIII
en:Characters of the Final Fantasy VII series#Red XIII
no:Figurer i Final Fantasy VII#Red XIII